Osoby o tym nazwisku:
 Bogusław Kazimierz Maskiewicz − polski pamiętnikarz i żołnierz
 Samuel Maskiewicz − polski pamiętnikarz i husarz
 Siarhiej Maskiewicz − białoruski fizyk i polityk, poseł i minister